Mowry ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mowry (1729–1806), US-amerikanischer Politiker
 Tamera Mowry (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Tia Mowry (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Tahj Mowry (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mowry (Idaho)
 Mowry (Pennsylvania)

Siehe auch:

 Mowry Canal Number C-103, ein Kanal im US-Bundesstaat Florida